Notre-Dame-des-Marais est une désignation donnée à :
 Collégiale Notre-Dame-des-Marais à Villefranche-sur-Saône ;
 Église Notre-Dame-des-Marais de La Ferté-Bernard dans la Sarthe ;
 Église Notre-Dame-des-Marais de Montluel, dans l'Ain ;
 Ancienne appellation de l'église Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir.